Die Collector Swedish Open waren ein Damen-Tennisturnier in Båstad. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 14. bis 20. Juli 2014 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Collector Swedish Open fand vom 13. bis 14. Juli 2014 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Båstad